Скорочення в електроніці

A 

 ABC Automatic Beam Control
 ABC Absolute Binary Code
 ABC Automatic background control
 ABC Automatic bandwidth control
 АС Alternating Current
 АСС Automatic Color Control
 ACPR Adjacent channel power ratio
 ACT Automatic Color Tracking
 ACW autonomous collision warning system
 ADC Analog/Digital Converter
 ADC Automatic Degaussing Circuit
 ADEOS advanced Earth observation satellite
 ADPCM adaptive differential pulse-code modulation
 ADRES Automatic Dynamic Range Expansion System
 AFBS Acoustic FeedBack System
 AFC Automatic Frequency Control
 AFD Acoustic Flat Diaphragm
 AFT Automatic Fine Tuning
 AGC Automatic Gain Control
 AICC autonomous intelligent cruise control
 ALC Automatic Level Control
 ALU Arithmetic Logic Unit
 AM Amplitude Modulation
 AMPS Advanced Mobile Phone Service/System
 ANA automatic network analyzer
 ANSI American National Standart Institute
 ARBF adaptive radial basis function
 ARDIS Advanced Radio Information Service
 ARINC Aeronautical Radio, Incorporated
 ARO active resonator oscillator
 ASA American Standarts Association
 ASCII American Standart Code for Information Interchange
 ASD Application Specific Discretes
 ASIC application-specific integrated circuit
 ASK amplitude shift keying
 ASV advanced safety vehicle system
 ATC air traffic control
 ATF adaptive transversal filter
 ATR Answer To Reset
 AWB Automatic White Balance

B 

 BAW bulk acoustic wave
 BBM break-before-make
 BCD Binary coded decimal
 BCH broadcast channel
 BCM block-coded modulation
 BFL buffered field-effect transistor logic
 BIFODEL binary fiber-optic delay line
 BLC BackLight Compensation
 BOR Brown-out Reset
 BPF bandpass filter
 BPSK binary phase-shift keying
 BSC base station controller
 BSS base station system
 BTL bridge-tied load
 BTS base transceiver stations
 BW bandwidth

C 

 CAI Color Accutance Improvement
 CAM Content-addressable memory
 CAN controller area network
 CAS Column address select
 CATV community antenna television
 CCD Charge Coupled Device
 CCIR International Radio Consultative Committee
 ССР Capture, Compare, Pulse Width Modulation (PWM)
 CD Capacitor Diode
 CD Compact Disk
 CDMA code-division multiple access
 CDT Color Display Tube
 CE Conformité Européenne
 CERDIP Ceramic dual in-line package
 CMOS Complementary Metal-Oxide semiconductor
 CMRF combined-mode resonator filter
 CNR carrier-to-noise ratio
 CNS/ATM Communication and Surveillance/Air Traffic Management
 COHO coherent oscillator
 COPS complex operations per second
 COTS commercial off the shelf
 COTS Commercial Orbital Transportation Services
 CPU Central Processing Unit
 CPW coplanar waveguide
 CQFP ceramic quad flat pack
 CRC Cycling Redundancy Check
 CRO coaxial resonator oscillator
 CRT Cathode Ray Tube
 CSL coupled slot antenna
 CSMA/CD carrier sense multiple access/collision detection
 CSP Chip Scale Package
 CT cordless telephone
 CTI Color Transient Improvement
 CTR common technical regulations
 CVD chemical vapor deposition
 CVDL continuously variable delay line
 CVSD Continuously variable slope delta modulation
 CW continuous wave

D 

 DAB digital audio broadcast
 DAC Digital-Analog Converter
 D-AMPS Digital Advanced Mobile Phone Service
 DAQ Data Acquisition
 DAT Digital Audio Tape
 DC Direct Current
 DC Duo Cone
 DCP Digital Contour Processing
 DCS Digital Cellular System
 DDS direct digital synthesis
 DECT Digital European Cordless Telephone/Telecommunications
 DF Demping Factor
 DF direction finding
 DFB distributed feedback
 DFD digital frequency discriminator
 D-FET depletion-mode field-effect transistor
 DFT discrete Fourier transform
 DGPS Differential Global Positioning System
 DIAC Diode Alternating Current Switch
 DIMM Dial In-line Memory Module
 DIP Dual In Package
 DLC data link control
 DLRU decoy launch/recovery unit
 DLVA detector log video amplifier
 DMA Direct Memory Access
 DMOS double-diffused metal–oxide–semiconductor
 DMR dual-mode resonators
 DMUX demultiplexer
 DNL dynamic/differential nonlinearity
 DNL Dynamic Noise Limiter
 DNR Dynamic Noise Reduction
 DP Dynamic Power
 DP3T Double pole, 3 throw
 dpi Dots per inch
 DPO Dynamic Power Output
 DPSK differential phase-shift keying
 DQPSK differential quadrature phase-shift keying
 DRA Dynamic Resonance Absorber
 DRF dielectric resonator filter
 DRIE Deep Reactive Ion Etching
 DRFM digital radio frequency memory
 DRO dielectric resonator oscillator
 DRRS digital radio relay system
 DSD direct stream digital
 DSL Dynamic Super Loudness
 DSLAM Digital Subscriber Line Access Multiplexer
 DSO digital storage oscilloscope
 DSP digital signal processor/processing
 DSSS direct-sequence spread spectrum
 DTL Diode Transistor Logic
 DTMF Dual-Tone Multi-Frequency
 DTS Distributed temperature sensing
 DTS Digital Theatre Systems
 DTTV Digital Terrestrial TV
 DTX discontinuous transmission
 DUART dual UART
 DUT device under test
 DVB Digital Video Broadcasting
 DWDM dense wavelength-division multiplexing

E 

 EAROM Electrically Alterable Read Only Memory
 EBU European Broadcasting Union
 ECC error correction code
 ECC embedded communication channel
 ECL Emitter Coupled Logic
 ECM electronic countermeasure
 ECM electronic control module
 EDA electronic design automation
 EDFA erbium-doped fiber amplifier
 EDGE Enhanced Data rate for GSM Evolution
 EDO extended data output
 EEPROM Electrically Erasable Programmable Read Only Memory
 EGI embedded global positioning satellite inertial navigation system
 EHF extra-high frequency
 EHTPS extra-high tension power supply
 EIA/TIA Electronics Industry Association/ Telecommunications Industry Association
 EIAJ Electronic Industries Association of Japan
 EIN equivalent input noise
 EIR equipment identity register
 EIRP effective isotropic radiated power
 ELINT electronic intelligence
 ELSI Extra Large Scale Integration
 EMI Electromagnetic Interference
 EMIF External Memory Interface
 ENG Equivalent Noise Generator
 EPROM Electrically Programmable Read Only Memory
 ERMES European radio message system
 ERP effective radiated power
 ESD Electrostatic Discharge
 ESL equivalent series inductance
 ESR electron spin resonance
 ESR equivalent series resistance
 ET envelope tracking
 ETACS Extended Total Access Communications System
 ETANN Electronically Trainable Artificial Network
 ETC Electronic Tipp Control
 ETSI European Telecommunication Standards Institute
 ETTM electronic toll and traffic management
 EVF Electronic ViewFinder
 EVM error vector magnitude
 EVPS expanded Video Programming System
 EW electronic warfare
 EXTRC External Resistor-Capacitor (RC)

F 

 FAMOS Floating Gate Avalanche Injection MOS
 FAPS Flexible Automated Production System
 FCC Federal Communications Commission
 FDD frequency-division duplexing
 FDDI fiber-distributed data interface
 FDMA frequency-division multiple access
 FET Field Effect Transistor
 FF Flip-Flop
 FFO fixed-frequency oscillator
 FFSK fast frequency shift keying
 FFT fast Fourier transform
 FG Frequency Generator
 FHMA frequency-hop multiple access
 FHSS frequency-hopping spread spectrum
 FIFO First In, First Out
 FIR Finite Impulse Response
 FLOTOX Floating Gate Tunnel-Oxide
 FM Frequency Modulation
 Fosc Частота тактового генератора
 FPGA Field-Programmable Gate Array
 FPM Fast Page Mode
 FPU Floating point unit
 FSO Full-Span Output

G 

 GBR ground-based radar
 GEO geostationary Earth orbit
 GFSK Gaussian frequency-shift keying
 GIO General Input/Output
 GLONASS Global Navigation Satellite System
 GMSK Gaussian Minimum Shift Keying
 GPIB general-purpose interface bus
 GPIO General Purpose Input/Output
 GPR General Purpose Register
 GPR ground-penetrating radar
 GPRS General Packet Radio Service
 GPS Global Positioning System
 GSM Global System for Mobile communications
 GSM-900 Group Speciale Mobile
 GTL Gunning transceiver logic

H 

 HARM high speed antiradiation missile
 HBT heterojunction bipolar transistor
 HDI high density interconnect
 HDSL high bit-rate digital subscriber line
 HDTV High Definition Television
 HEMT high electron mobility transistor
 HF High Frequency
 HFC hybrid fiber/coax
 HFET heterostructure field-effect transistor
 HFSS high frequency structure simulator
 HGA high gain antenna
 HIPERLAN high performance radio LAN
 HLR home location register
 HMIC hybrid microwave integrated circuit
 HPAMP Headphone amplifier
 HPT heterostructure phototransistor
 HQ High Quality
 HS High Speed
 HSTL High-speed transceiver logic
 HTCC high temperature cofired ceramic
 HTL High Threshold Logic
 HTS high temperature superconductor

I 

 I2/L Integrated Injection Logic
 IA Integrated Adapter
 IAC Interference Absorption Circuit
 IC Integrated Circuit
 ICC Integrated Circuit Card
 IDFT inverse discrete Fourier transform
 IDT interdigital transducer
 IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers
 IF Intermediate Frequency
 IFF identification friend or foe
 IGBT insulated-gate bipolar transistor
 IGFET insulated-gate field-effect transistor
 IIC Inter-Integrated Circuit (I2C)
 IIL Integrated Injection Logic
 IIR Infinite Impulse Response
 ILS instrumental landing system
 IM intermodulation
 IMD intermodulation distortion
 IMDN Intelligent Mobile Data Network
 IMEI international mobile equipment identity
 IMP intermodulation products
 IMPATT impact avalanche and transit time
 IMR intermodulation rejection
 IMSI international mobile subscriber identity
 INMARSAT International Maritime Satellite
 INS inertial navigation system
 INTRC Internal Resistor-Capacitor (RC)
 IP Intellectual Property
 IP Internet Protocol
 IPBO input power backoff
 IPM Intelligent Power Module
 IPS integrated power systems
 IQ inphase/quadrature
 IR Infra-Red
 IR Internal Resistance
 IRA impulse radiating antennas
 IRQ Interrupt request
 ISA Industry Standart Architecture
 ISAR inverse synthetic-aperture radar
 ISDN Integrated Services Digital Network
 ISM industrial, scientific and medical
 ISO International Organization for Standartisation
 ITL Input TransformLess
 ITU International Telecommunication Union
 IVHS Intelligent Vehicle Highway System

J 

 JDC Japan Digital Cellular
 JEDEC Joint Electronic Device Engineering Council
 JFET junction field-effect transistor
 JIS Japanese Industrial Standards
 JPEG Joint Picture Experts Group
 JTRS Joint Tactical Radio System

L 

 LAN Local Area Network
 LAPD Link Access Procedures, D channel
 LC inductor/capacitor
 LCD Liquid Crystal Display
 LD laser diode
 LDO Low DropOut
 LEC liquid encapsulated Czochralski
 LED Light Emitting Diode
 LEO low earth orbit
 LHCP left-hand circular polarization
 LIDAR light direction and ranging
 LISA Lateral Integrated Silicon Accelerometer
 LMDS local-multipoint distribution systems
 LMS location and monitoring services
 LNA low noise amplifier
 LO local oscillator
 LOS line of sight
 LPE lowpass equivalent
 LPF lowpass filter
 LPI low probability of intercept
 LRRM line-reflect-reflect-match
 LSb Least Significant bit
 LSB Least Significant Byte
 LSG large-signal gain
 LSI Large Scale Integration
 LTCC low temperature cofired ceramic
 LTP long-term predictor
 LVDS Low-voltage differential signaling
 LVDT Linear variable differential transformer

M 

 MAC Media Access Controller
 MAC Multiplier-Accumulator
 MAC Multiply And Accumulate
 MBA multibeam antenna
 MBE molecular beam epitaxy
 МСС Micro-Computer Controlled
 MCM multichip module
 MCM multi-carrier modulation
 MCPA multicarrier power amplifier
 MDT Magnitostrictive Displacement Transducer
 MEMS microelectromechanical systems
 MEO medium earth orbit
 MGCP Media Gateway Control Protocol
 MF Medium Frequency
 MHEMT metamorphic high electron mobility transistor
 MIM metal-insulator-metal
 MIMIC millimeter-wave and microwave integrated circuit
 MIR Micropower impulse radar
 MLC Multilayer Capacitor
 MLDD matched-line directional divider
 MLS microwave landing system
 MMI Man-Machine Interface
 MMIC Monolytic Microwave IC
 MML Maximum Modulation Level
 MMW millimeter wave
 MOCVD metal-organic chemical vapor deposition
 MOL Maximum Output Level
 MOS Metal Oxide Semiconductor
 MOSFET Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor
 MOV Metal Oxide Varistor
 MPM microwave power module
 МРО Maximum Power Output
 MPU Microprocessor Unit
 MQW-FP multiquantum well Fabry-Perot optical transmitter
 MRI Magnetic Renonance Imaging
 MS mobile station
 MSb Most Significant bit
 MSB Most Significant Byte
 MSC mobile switching center
 MSG Memory Safe Guard
 MSI Medium Scale Integration
 MSMT micro surface-mount technology
 MSS mobile satellite system
 MSSW magnetostatic surface waves
 MSW magnetostatic wave
 MTA microwave transition analyzer
 MTBF mean time between failures
 MTD moving-target detection
 MTI moving-target indicator
 MTTF mean time to failure
 MU minimum stability factor
 MUNDI multiplexed network for distributed and interactive services
 MUX Мультиплексор
 MVDS multipoint video distribution system
 MVNA modulated vector network analyzer

N 

 NA Numbered Aperture
 NAND Not AND
 NEMA National Electrical Manufacturers Association
 NFB Negative FeedBack
 NGA noise gain analyzer
 NGN Next Generation Network
 NMOS N channel Metal Oxide Semiconductor
 NMR nuclear magnetic resonance
 NO normally open
 NODS near obstacle detection system
 N-OFDM Not-Orthogonal Frequency Division Multiplexing
 NPC Noise Protection Circuit
 NPR noise power ratio
 NRZ Non-Return to Zero
 NTSC National Television System Committee
 NZIF near-zero intermediate frequency
 NV-RAM Non-volatile memory

O 

 OB Optical Black
 OBU onboard unit
 OCDMA orthogonal code-division multiple access
 OCL Output CapacitorLess
 OCPAR optically controlled phased-array radar
 OCXO oven-controlled crystal oscillator
 OEIC optoelectronic integrated circuit
 OEM original equipment manufacturer
 OEMMIC optoelectronic millimetre-wave monolithic integrated circuit
 OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
 OFHC oxygen-free high conductivity
 OOK on-off keying
 OPBO output power backoff
 ОРС Optical Picture Control
 OPIP output power intercept point
 OPLL optical phase-locked loop
 OQPSK offset-quadrature phase-shift keying
 OST Oscillator Start-up Timer
 OTDR optical time-domain reflectometer
 OTL Output TransformLess
 OTH over the horizon

P 

 PA power amplifier
 PAA phased-array antenna
 PACS personal access communications system
 PAL programmable array logic
 PAL Phase Alternation Line
 PAM pulse-amplitude modulation
 PBX personal branch exchange
 PC Program Counter
 РСВ Printed Circuit Board
 PCI Peripheral Component Interconnect
 PCM Pulse Code Modulation
 PCS Personal Communications Services
 PDA Personal Digital Assistant
 PDC personal digital cellular
 PDIP Plastic DIP
 PEBB power electronic building block
 PECVD plasma-enhanced chemical vapor deposition
 PEEC partial element equivalent circuit
 РЕМ Processor Expansion Module
 PGA Programmable-Gain Amplifier
 PHEMT psuedomorphic high electron mobility transistor
 PIC Peripheral Interface Controller
 PIC photonic integrated circuit
 PLCC Plastic Leaded Chip Carrier
 PLL Phase Locked Loop
 PMOS Р channel metal oxide semiconductor
 PON passive optical network
 POR Power-on Reset
 Ppm part per million
 PPS Polyphenylene Sulfide
 PQFP plastic quad flat pack
 PRBS pseudorandom binary/bit sequence
 PRI Primary Rate Interface
 PSA polysilicon self-aligned
 PSD power spectral density
 psi pound on square inch
 PSK phase-shift keying
 PSP Parallel Slave Port
 PSTN Public Switched Telephone Network
 PTC Positive Temperature Coefficient
 PTFE polytetrafluoroethylene
 PTS Protocol Type Selection
 PTT post, telephone and telegraph
 PWD Pulse Width Distortion
 PWM Pulse Width Modulation
 PWRT Power-up Timer

R 

 R-R rail-to-rail
 RAM random-access memory
 RC Remote Control
 RC Resistor-Capacitor
 RDAC resistor DAC
 Rds drain-source resistance
 REC record
 REF reference
 RF Radio Frequency
 RFI Radio Frequency Interference
 RFID Radio-frequency identification
 RGB RGB color model
 RHCP right-hand circular polarization
 RISC Reduced Instruction Set Computer
 RIT Receiver Incremental Tunning
 RLL radio local loop
 RMS Root Mean Square
 ROM Read Only Memory
 RPM Revolutions Per Minute
 RPS Revolutions Per Second
 RSSI Received signal strength indication
 RST reset
 RTC real time clock
 RTI real time interrupt
 RTL Resistor-Transistor Logic
 RX reseiver

S 

 SA Separate Amplifiers
 SAR synthetic aperture radar
 SAW Surface Acoustic Wave
 SBC Single Board Computer
 SBN single-sideband phase noise
 SCFL source-coupled field-effect transistor logic
 SCR Asymmetrycal Thyristor
 SCSI Small Computer System Interface
 SDH Synchronous Digital Hierarchy
 SDLA successive detection log amplifier
 SDMA spatial division multiple access
 SDN Services Digital Network
 SDR Software Defined Radio
 SDS Signal Distribution System
 SEAD suppression of enemy air defenses
 SEC Secondary Electron Conduction
 SEM scanning electron microscope
 SFDR spurious-free dynamic range
 SFR Special Function Register
 SHF super high frequency
 SIGINT signal intelligence
 SINAD signal-to-noise and distortion
 SIP Session Initiation Protocol
 SLIC Subscriber Line Interface Circuit
 SLTS Servo Lock Tuning System
 SMP subminiature push-on
 SMP surface-mount package
 SMPTE Society of Motion Picture and Television Engineers
 SMR specialized mobile radio
 SMS short message service
 SMT surface-mount technology
 SNR signal-to-noise ratio
 SOIC small-outline integrated circuit
 SONET synchronous optical network
 SOT small-outline transistor
 SPD Serial Presence Detect
 SPDT Single-Pole Double-Throw
 SPI Serial Peripheral Interface Protocol
 SPI Serial Peripheral Interface
 SPL Sound Pressure Level
 SSB single sideband
 SSI Small Scale Integration
 SSOP shrink small outline package
 SSR Solid-State Relay
 STOVL short takeoff, vertical landing
 STW surface transverse wave
 SWR Standing Wave Level

T 

 TACAN tactical air navigation
 TACS Total Access Communication System
 TAG technical advisory group
 TARD towed active radar device
 TBCCO thallium barium calcium copper oxide
 TCH traffic channel
 TCM trellis-coded modulation
 TCR temperature coefficient of resistance
 TCXO temperature-compensated crystal oscillator
 TDD time-division duplex
 TDMA time-division multiple access
 TDWR terminal Doppler weather radar
 TEC thermal electric cooler
 TEM transverse electromagnetic mode
 TETRA trans European trunked radio
 TFT Thin Film Transistor
 THD Total Harmonic Distortion
 TIA transimpedance amplifier
 TMN telecommunication management network
 TOI third-order intercept
 ТР Telephone Pickup
 T/R transmit/receive
 TRAM transimpedance amplifier
 TRP Technology Reinvestment Program
 TRL thru-reflect-line
 TS timeslot
 TSOP Thin Small Outline Package
 TSS tangential signal sensitivity
 TTD true time delay
 TTL Transistor-Transistor Logic
 TVS Transient Voltage Supression
 TWT traveling-wave tube
 TWTA traveling-wave tube amplifier
 TX transmit/transmitter

U 

 UART Universal Asynchronous Receiver/Transmitter
 UHF Ultra High Frequency
 UJT Unijunction Transistor
 ULM Ultra Low Mass
 UNI User Network Interface
 USART Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter
 USB Universal Serial Bus
 UTDFN ultra-thin dual flat no-lead package
 UVLO Undervoltage-lockout

V 

 VANA vector automatic network analyzer 
 VCP Video Communication Processor
 VCO voltage-controlled oscillator
 VCXO voltage-controlled crystal oscillator
 VCR Video Cassette Recorder
 VF ViewFinder
 VFC voltage-to-frequency converter
 VFD Vacuum Fluorescent Display
 VHDCI Very-high-density cable interconnect
 VGA Video Graphics Array
 VHS Video Home System
 VISA virtual instrument software architecture
 VLSI very large-scale integration
 VMOS vertical MOS
 VNA vector network analyzer
 VoDSL Voice over DSL
 VoIP Voice over IP
 VPS Video Programming System
 Vref Voltage Reference
 VSAT Very-small-aperture terminal
 VSB vestigial sideband modulation
 VSWR voltage standing-wave ratio
 VVA voltage variable attenuators
 VXIbus VMEbus extension for instrumentation

W 
 
 W Work Register
 WDM wavelength division multiplexing
 WDT Watchdog Timer
 WLAN wireless local area network
 WLL wireless local loop
 WSS Windows Sound System

Посилання 
 Англо-русский словарь сокращений по электронике
 Словарь английских аббревиатур в области высокочастотной электроники

Література 
 Сектор электронных компонентов. Россия — 2002. Том 2 — М. :Додэка-XXI — 768 с. — ISBN 5-94120-056-0

Див. також 
 Список скорочень, що вживаються в інформаційних технологіях
 Радіодеталі